Zografski est un patronyme porté notamment par :

 Partenija Zografski (1818-1876), personnalité religieuse, un philologue et un folkloriste bulgare
 Vladimir Zografski (1993-), sauteur à ski bulgare.